Anchovia är ett släkte av fiskar. Anchovia ingår i familjen Engraulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillartade fiskar
Anchovia